Edward Chappel (1859-1946), peintre britannico-belge ;
 Julie Chappel (1997- ), actrice canadienne ;
 Tim Chappel (1967- ), costumier australien.